Henry Howard (3. hrabia Surrey) (1517-1547)
 Henry Howard (1. hrabia Northampton) (1540-1614)
 Henry Howard (4. hrabia Carlisle) (1694-1758)
 Henry Howard (12. hrabia Suffolk) (1739-1779)
 Henry Howard (malarz) (1769-1847)

Zobacz też